Citlaltépetl bezeichnet:

 Citlaltépetl, Vulkan in Mexiko
 El Rincón Citlaltépetl, Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Citlaltépetl (Veracruz), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Citlaltépetl, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz